Příjmení Ferrara nosí více osob:

 America Ferrera (* 1984), americký herec
 Ciro Ferrara (* 1967), italský fotbalista

související
 Ferrara (rozcestník)
 Ferrari (příjmení)
 Ferraris (příjmení)
 Ferraro
 Ferrera
 Ferrero (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Italská příjmení